

Raabe est un patronyme porté par  

Charles Raabe (1811-1889), cavalier et écrivain hippologiste français.
Henry Raabe (1983-), coureur cycliste costaricien.
Joseph Ludwig Raabe (1801-1859), mathématicien suisse.
Juliette Raabe (1929-), écrivain français.
Max Raabe (1962-), chanteur allemand.
Meinhardt Raabe (1915-2010), acteur de cinéma américain.
Wilhelm Raabe (1831-1910), écrivain allemand.

Divers  
La règle de Raabe-Duhamel est une règle de mathématiques.

Homonymie de patronyme